KKI steht für:
 Kernkraftwerk Isar
 Konsumklimaindex (GfK)
 Kūno kultūros institutas, Sporthochschule in Litauen
 Flugplatz Akiachak, Flughafen in Alaska

KKÍ steht für:
 Körfuknattleikssamband Íslands, isländischer nationaler Basketballverband, siehe Isländische Basketballnationalmannschaft

kki steht für:
 Kagulu (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Dodoma (Region), Tansania

Abkürzung